Leviathan steht für:
 Leviathan (Mythologie), ein biblisch-mythologisches Seeungeheuer
 Leviathan – Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft
 Livyatan, eine ausgestorbene Pottwalgattung
 Leviathan (Erdgasfeld), ein Erdgasfeld im östlichen Mittelmeer
 (8813) Leviathan, ein Hauptgürtelasteroid, siehe Liste der Asteroiden, Nummer 8501 bis 9000

Musikgruppen:
 Leviathan (deutsche Band), deutsche Melodic-Death-Metal-Band
 Leviathan (Colorado), US-amerikanische Power- und Progressive-Metal-Band
 Leviathan (Kalifornien), US-amerikanische Black-Metal-Band

Schiffe:
 HMS Leviathan, mehrere britische Kriegsschiffe
 Vaterland (Schiff, 1914), deutscher transatlantischer Luxusliner nach seiner Umbenennung
 Liste von Schiffen mit dem Namen Leviathan
 Leviathan (Schiff, 1849), erste Eisenbahnfähre der Welt

Technische Produkte:
 Leviathan (Canada’s Wonderland), eine Achterbahn
 Leviathan (Teleskop), inoffizieller Name für ein historisches Spiegelteleskop
 Leviathan (Waschmaschine), eine Waschmaschine für Rohwolle
 Leyland Leviathan, britischer Doppeldeckerbus aus den 1920er-Jahren

Leviathan ist der Titel folgender Werke:
 Leviathan (Thomas Hobbes), staatstheoretische Schrift von Thomas Hobbes (1651)
 Leviathan (Julien Green), Roman von Julien Green (1929)
 Der Leviathan (Joseph Roth), Erzählung von Joseph Roth (1940)
 Leviathan (Arno Schmidt), Erzählung von Arno Schmidt (1949)
 Band 3 der Roman-Trilogie Illuminatus! von Robert Shea und Robert Anton Wilson (1975)
 Leviathan (Paul Auster), Roman von Paul Auster (1992)
 Leviathan, der zweite Teil der deutschen Übersetzung des Romans The Scar von China Miéville (2002)
 Leviathan erwacht (James S. A. Corey), erster Roman der Romanreihe The Expanse von James S. A. Corey (seit 2011)

Filme:
 Leviathan (1989), US-amerikanischer Horrorfilm
 Leviathan (2012), französisch-US-amerikanischer Experimentalfilm
 Leviathan (2014), russischer Spielfilm

Musik:
 Leviathan (Album), ein Album der Band Mastodon (2004)

Leviathan ist ein Name folgender Personen:
 Sophie Goetzel-Leviathan (1911–1994), jüdisch-polnische Autorin
 Dave Batista (* 1969), Pseudonym Leviathan, US-amerikanischer Wrestler